Lagoa — corpo de água com pouco fluxo, mas geralmente sem água estagnada

 Alagoa (Minas Gerais) — município de Minas Gerais
 Alagoa Grande — município na Paraíba
 Alagoa Nova — município na Paraíba

 Alagoa — freguesia do concelho de Portalegre

Desambiguações de topônimos